Kelting ist der Familienname folgender Personen:

 Karl-Heinz Kelting (1917–1940), deutscher Schriftsteller
 Katharina Kelting (* 1979), deutsche Illustratorin und Künstlerin
 Peter-Jakob Kelting (* 1959), deutscher Dramaturg
 Pablo Runyan Kelting (1925–2002), panamenischer Maler, Autor und Filmschaffender